Parvanachis är ett släkte av snäckor. Parvanachis ingår i familjen Columbellidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Snäckor
Parvanachis